Cacca – sinonimo di feci, rifiuto solido animale
 Cacca fossile – reperto
 Cacca – emoji
 Cacca – montagna dell'Etiopia
 Čacca – collina della Norvegia

Altri progetti